Рекорди світу з бігу на 50 кілометрів визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетками на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Світова легка атлетика почала ратифікацію світових рекордів у цій дисципліні з 1 січня 2022.

У жінок фіксується два різновиди світових рекордів на дистанції — ті, що показані у суто жіночих () забігах, та ті, що показані у змішаних () забігах (за участі чоловіків).

Хронологія рекордів

Змішані забіги

Жіночі забіги

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – 50 кілометрів (жінки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – 50 кілометрів (жінки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів з бігу на 50 кілометрів серед жінок (змішані забіги) на сайті Світової легкої атлетики 
 Хронологія світових рекордів з бігу на 50 кілометрів серед жінок (суто жіночі забіги) на сайті Світової легкої атлетики 

Жінки